bł. Teodor Illera del Olmo (1883–1936) – hiszpański zakonnik, męczennik
 bł. Teodor Romża (1911–1947) – biskup eparchii mukaczewskiej, męczennik

Zobacz też: Święty Teodor